Milena – imię żeńskie
 Milena – miejscowość i gmina we Włoszech
 Milena – album Kasi Nosowskiej
 Milena – singel Kasi Nosowskiej
 Milena – spektakl Teatru Rampa w reż. Andrzeja Strzeleckiego